Наке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Наке, Альфред (1834—1916) — французский врач, химик и политический деятель.
 Видаль-Наке, Пьер (1930—2006) — французский историк-эллинист, общественный деятель и публицист.